Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van oktober 2022 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 oktober 2022.

Vrouwen 10